Єльяшевич — прізвище білоруського походження (від польської форми імені Ілля — Eliasz), поширена також серед євреїв і караїмів. Відомий також інший варіант — Ельяшевич. Відомі носії:

 Єльяшевич Авраам Акимович (1848—1934) — військовий лікар.
 Єльяшевич Борис Саадійович (1881—1971) — письменник, історик караїмського народу.
 Єльяшевич Василь Борисович (1875—1956) — російський і радянський юрист, теоретик громадянського права, історик.
 Єльяшевич Марія Григорівна (1908—1986) — професор, доктор технічних наук
 Єльяшевич Михайло Олександрович (1908—1996) — білоруський фізик-теоретик, академік АН БРСР, лауреат Сталінської премії (1949, 1950).
 Єльяшевич Олександр Борисович (1888—1967) — есер, член Установчих Зборів, працював у ВРНГ, економічним радником в Китаї (1926—1927).
 Єльяшевич Олексій Михайлович (нар. 1937) — російський фізик-теоретик, політик, психолог.
 Єльяшевич Сіма Саадьєвич (1879—1933) — художник.

Караїмські прізвища
Білоруські прізвища